Oleksandr Nedovjesov e Ivan Serheev erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sergey Betov e Alexander Bury hanno battuto in finale Shonigmatjon Shofayziyev e Vaja Uzakov 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  James Cluskey /  Saketh Myneni (primo turno)
  Sergey Betov /  Alexander Bury (Campioni)

  Farrukh Dustov /  Denys Molčanov (quarti di finale) 
  Antal van der Duim /  Boy Westerhof (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Samarkand Challenger 2014